Az Iverija (oroszul: Иверия, grúzul: ივერია; névváltozat: ვია ივერია (VIA Iveria)) grúz esztrádzenekar Tbilisziből, amely 1968-ban alakult és Grúzia régi nevét viseli. Több grúz népdalt is feldolgoztak. 1985-ben a barátsági hónap és a szovjet kulturális napok keretében Magyarországon is felléptek.

Lemezeik

Nagylemezek

 Иверия (Мелодия, 1975)
 Иверия (Мелодия, 1978)
 Иверия (Мелодия, 1980)
 13 Лет (Мелодия, 1983)
 Иверия / Древо Желания (Мелодия, 1984)
 Теймураз Циклаури & Иверия (Мелодия, 1986)
 Свадьба Соек (2 LP, Мелодия, С60 23365 003, 1986)
 Иверия, А. Басилая - Аргонавты (Мелодия, 1987)

Kislemezek

 Восход Солнца (Мелодияm, 1974)
 Песня Из К/ф «Похищение Тамрико» (Мелодия, ГД—0003973—74, 1974)
 Как Забыть (Мелодия, 1976)
 Надежда (Мелодия, 1977)
 Иверия / Духовой Оркестр Штаба Закавказского Краснознаменного Военного Округа - დინამო! დინამო! (Мелодия, Г62—06407-8, 1977)
 Красавицы Грузии (Мелодия, Г62—07467-8, 1979)

Források

 Discogs
 Új Szó, 1985. november (38. évfolyam, 258-283. szám) 6. old.
 Vasily Shumov: The rise and fall of Soviet folk’n’pop music September 6, 2013

További információk

 Népszava, 1972. november (100. évfolyam, 258–282. sz.)

1968-ban alakult együttesek
Grúz együttesek